Breiderhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Breiderhoff (1881–1916), deutscher Schauspieler und Schauspiellehrer
 Gisela Breiderhoff, deutsche Schauspielerin